Miejscowości o tej nazwie:
 Janicka – kolonia w Polsce położona w województwie lubelskim

Osoby o tym nazwisku:
 Iwona Janicka – polska działaczka obywatelska i samorządowa, animatorka lokalna i polityk
 Jagna Janicka – polska kostiumograf i scenograf filmowy i teatralny
 Urszula Janicka-Krzywda – polska etnografka, folklorystka i dziennikarka